Going Back může být:

 Going Back (album) – album Phila Collinse z roku 2010
 Going Back (film) – film Bruce Campbella z roku 1983